dawne gminy:
 gmina Prusy – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, woj. lwowskie
 gmina Prusy – dawna gmina wiejska, powiat strzeliński, woj. wrocławskie